Les Alabama Hills (Turons d'Alabama en català) són una formació rocosa situada a l'est de la Sierra Nevada a l'Owens Valley de Califòrnia (Estats Units) a prop del poble de Lone Pine.
Així com geogràficament són considerades una serralada de turons, geològicament són part de la Sierra Nevada.

Bibliografia 
 Geology Underfoot in Death Valley and Owens Valley, Sharp, Glazner (Mountain Press Publishing Company, Missoula; 1997) .

Notes:

Enllaços externs 

 Alabama Hills Recreation Area , U.S. Bureau of Land Management
 The Arches of the Alabama Hills.
 Alabama Hills - VR Panorama

Serralades de Califòrnia